Falcon () может означать:

Техника и вооружение 
 Dassault Falcon — серия коммерческих самолётов.
 Falcon — чешская снайперская винтовка.
 Falcon — серия ракет-носителей, разработанных американской компанией «SpaceX»:
 Falcon 1 — ракета-носитель легкого класса
 Falcon 9 — семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжёлого класса.
 Falcon Heavy — ракета-носитель сверхтяжёлого класса.
 Ряд американских ракет класса «воздух-воздух»:
 AIM-4 Falcon
 AIM-26 Falcon
 AIM-47 Falcon
 AGM-76 Falcon
 General Dynamics F-16 Fighting Falcon — американский истребитель.
 FALCON — малогабаритный телеуправляемый подводный аппарат малого класса.
 DARPA Falcon Project — опытный гиперзвуковой летательный аппарат.

Информатика 
  — вариант подсистемы хранения для СУБД MySQL.
 Falcon — постквантовый криптоалгоритм на решётках NTRU.
  — мультипарадигменный язык программирования.

См. также 

 Falkon — кроссплатформенный веб-браузер.
 Сокол (значения)
 Фалькон
 Фэлкон